Deutscher Volksverein ist der Name von

 einer Vorgängerorganisation des 1834 gegründeten Bundes der Geächteten
 einer von Max Liebermann von Sonnenberg und Bernhard Förster gegründeten Antisemitenorganisation